Alberto Semprini (1908-1990) – pianista e direttore d'orchestra inglese naturalizzato italiano
 Alessandro Semprini (1998) – calciatore italiano
 Gianluca Semprini (1970) – giornalista italiano
 Renzo Semprini, propr. Renzo Semprini Cesari (1972) – ex cestista italiano
 Semprini, nota azienda italiana di amplificazione musicale.